Pargarutan (Sorkam), een plaats in Indonesië
Pargarutan (Sipirok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing